Prospero Colonna (zm. 1463) – kardynał diakon San Giorgio in Velabro.
 Prospero Colonna (zm. 1743) – kardynał diakon Sant’Angelo in Pescheria.
 Prospero Colonna di Sciarra – kardynał diakon Sant’Agata de’ Goti.
 Prospero Colonna (kondotier) – włoski kondotier, żyjący w latach 1452–1523
 Prospero Colonna (polityk) – włoski polityk